Mayran ist der Familienname folgender Personen: 

 Camille Mayran (1889–1989), französische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Joseph Décius Nicolas Mayran (1802–1855), französischer General

Siehe auch:

 Mayran, französische Gemeinde im Département Aveyron